Jan Vos (dichter) (1610-1667), Nederlands dichter
 Jan Vos (voetballer) (1888-1939), Nederlands voetballer
 Johan Vos (ca. 1895-1961), Nederlands dammer
 Jan Vos (beeldhouwer) (1955), Nederlands beeldhouwer
 Jan Vos (politicus) (1972), Tweede Kamerlid PvdA
 Jan Vos (bisschop) (1902-1973) bisschop in Maleisië
 Clous van Mechelen, die de naam als pseudoniem gebruikt voor de pianostemmer, o.a. in de televisieseries van Wim T. Schippers en in Ronflonflon